Верхний Арадирих — село в Гумбетовском районе Дагестана. Входит в сельское поселение «Сельсовет „Арадрихский“».

Географическое положение 
Расположено у подножья горы Турамеэр, в 55 км к юго-востоку от районного центра села Мехельта.

Население

История 
В 1944 году все население села пересело в село Бас-Гордали (переименованное в Арадерих) Ритлябского района.

Примечания 

Населённые пункты Гумбетовского района